Eerste klas of Eerste klasse kan verwijzen naar:

Openbaar vervoer 
Eerste klas (openbaar vervoer) (ook 'klasse'), de meest luxueuze reizigerscompartimenten

Onderwijs 
 Eerste klas (onderwijs) (voorheen klasse), een leerjaar in het Nederlandse onderwijs, in het voortgezet onderwijs; brugklas

Sport 
 België:
 Eerste klasse basketbal dames (België), het hoogste niveau in de Belgische damesbasketbalcompetitie.
 Eerste klasse basketbal heren (België), het hoogste niveau in de Belgische herenbasketbalcompetitie.
 Eerste nationale (herenhandbal), Eerste klasse handbal, het hoogste niveau in de Belgische herenhandbalcompetitie.
 Eerste nationale (dameshandbal), Eerste klasse dameshandbal, het hoogste niveau in de Belgische dameshandbalcompetitie.
 Eerste klasse (korfbal), het hoogste niveau in de Belgische veldkorfbalcompetitie
 Eerste klasse (krachtbal), het hoogste niveau in de Belgische krachtbalcompetitie
 Eerste klasse (voetbal België), het hoogste niveau in de Belgische voetbalcompetitie
 Eerste klasse (vrouwenvoetbal België), het op een na hoogste niveau in de Belgische vrouwenvoetbalcompetitie
 Eerste klasse (futsal), het hoogste niveau in de Belgische zaalvoetbalcompetitie (KBVB)
 Eerste klasse (zaalvoetbal), het hoogste niveau in de Belgische zaalvoetbalcompetitie (BZVB)
 Nederland:
 Eerste klasse (cricket), de op twee na hoogste competitie in het Nederlandse cricket
 Eerste klasse (Nederlands amateurvoetbal), een amateurvoetbalcompetitie in Nederland
 Eerste klasse (vrouwenvoetbal), het op drie na hoogste niveau in de Nederlandse vrouwenvoetbalcompetitie
 Eerste klasse hockey, de op twee na hoogste competitie in het Nederlandse hockey.
 Eerste Klasse (KNSB), de op een na hoogste competitie in het Nederlands schaken.
 Eerste klasse (voetbal Noord-Holland)
 Eerste Klasse (volleybal), de op twee na hoogste regionale competitie in het Nederlandse volleybal.
 Overige landen:
 Eerste klasse (voetbal Tsjecho-Slowakije), een nationale voetbalcompetitie van Tsjecho-Slowakije

Rangen van ambtenaren 
Rangen van ambtenaren kennen of kenden vaak verschillende klassen, waarvan de eerste klasse de hoogste is:
 Majoor, Luitenant-ter-zee der 1ste klasse bij de Nederlandse Koninklijke Marine. 
 Commissaris 1e klasse van politie bij de Belgische politie